El término Komunar (en ucraniano y ) o Kamunar (en bielorruso:Камунар)  puede referirse a:

Localidades

Komunar (Buda-Kashalyowa, Gomel), localidad del raión de Buda-Kashalyowa de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Komunar (Buda-Kashalyowa, Gomel), localidad del raión de Chachersk de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.

Komunar (Briansk), localidad del óblast de Briansk, en Rusia.
Komunar (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Komunar (Jakasia), localidad de la república de Jakasia, en Rusia.
Komunar (Gátchina, Leningrado), localidad del raión de Gátchina del óblast de Leningrado, en Rusia.
Komunar (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Komunar (Tiumén), localidad del óblast de Tiumén, en Rusia.
Komunar (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.

Komunar (Járkov), localidad del raión de Dergachi del óblast de Járkov, en Ucrania.
Komunar (Kopotich, Járkov), localidad del municipio de Kopotich del raión de Járkov del óblast de Járkov, en Ucrania.
Komunar (Jmelnitski), localidad del óblast de Jmelnitski, en Ucrania.

Otros 
Isla Komunar, una de las islas del archipiélago de Tierra del Norte.
Komunar (tractor), primer tractor de diseño soviético.